Ajdahak, en arménien , en anglais , peut désigner :
 Ajdahak, un personnage de la mythologie arménienne ;
 Ajdahak, un volcan d'Arménie.